Митрополит Иоанникий (, в миру Иван Георгиев Неделчев; 2 марта 1939, село Пет-Могили, Новозагорская околия, Сливенская область) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Сливенский.

Биография 
Родился 2 марта 1939 года в селе Пет-Могили Новозагорской околии Сливенской области Болгарии в семье Георгия Неделчева Кынова и Марии Милановой Ивановой.

В 1953 году, окончив среднее образование, поступил Софийскую духовную семинарию, располагавшуюся в Черепише, которую окончил в 1958 году.

После прохождения воинской службы в 1960 году поступил в Софийскую духовную академию.

1 апреля 1961 года в Мыглижском монастыре митрополитом Старозагорским Климентом (Киновым) пострижен в монашество под духовное руководство архимандрита Герасима (Боева).

28 августа того же года в Успенском храме в Пазарджике епископом Главиницким Стефаном (Стайковым) был рукоположен в сан иеродиакона.

17 марта 1963 года в домовом храме духовной академии Климента Охридского её ректором епископом Макариопольским Николаем (Кожухаровым) был рукоположен в сан иеромонаха.

После окончания Софийской духовной академии с отличием в 1964 году направился на специализацию в Московскую духовную академию, где в течение двух лет приходил аспирантуру по практическому богословию получил степень кандидата богословия.

По возвращении в Болгарию, 1 августа 1966 года был определён протосингелом Сливенской епархии и занимал этот пост до 2 октября 1968 года.

24 ноября 1968 года в Димитриевском храме в Сливене митрополитом Сливенским Никодимом (Пиперовым) возведён в сан архимандрита.

С 20 октября 1968 года по 1 апреля 1972 года служил протосингелом Старозагорской епархии.

С 14 октября 1970 года до 10 декабря 1971 года проходил специализацию на Старокатолическам богословском факультете в Берне.

С 1 апреля 1972 года по 20 апреля 1975 года — вновь протосингел Сливенской епархии.

20 апреля 1975 года Софийском патриаршем Александро Невском соборе был хиротонисан в титулярного епископа Величского и назначен викарием Сливенской епархии.

23 марта 1980 года избран клиром и народом митрополитом Сливенским, а 13 апреля того же года утверждён на Сливенской кафедре решением Священного Синода Болгарской православной церкви.

Известен как ревностный и красноречивый патриот. Ему принадлежит предложение учредить свои герб и знамя для Болгарской православной церкви.

После смерти Патриарха Максима, 6 ноября 2012 года группа епископов во главе с митрополитом Врачанским Каллиником и митрополитом Пловдивским Николаем предложили митрополита Иоанникия в качестве наместника-председателя Священного Синода, но он письменно отказался от этой номинации, а также от своего выдвижения на патриарший престол. 10 ноября 2012 года митрополит Иоанникий участвовал в избрании митрополита Варненского и Великопреславского Кирилла на должность наместника-председателя Священного Синода и отказался участвовать в последующем бойкоте Синода группой, собравшейся вокруг Каллиника и Николая. Таким образом, митрополит Иоанникий лично способствовал преодолению помех в руководстве Болгарской православной церкви после смерти патриарха и успешному созыву Патриаршего избирательного собора, который 24 февраля 2013 года избрал митрополита Русенского Неофита новым патриархом Болгарским.

Труды 
 Покаяние и изповед (ръководство), София, изд. "Вяра и Култура, " 1992.
 Наставления за духовен живот.
 Хвалете името Господне.
 Послания, слова, речи.
 Размишления за пастирското служение.
 Православен катехизис.
 Богоблагословенна шестдесетгодишнина.
 Приветствия и слова.
 Духовни наставления за покаяние и изповед.
 Светоотечески напътствия към свещенослужителите.
 За достойното приемане на светото Причастие.
 Последование на свещеническо опело.
 Последование на опело на мирянин.

Примечания 

Сливенские митрополиты